Marcinkowo [] ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Marcinkowo (Braniewo), Dorf im Powiat Braniewski, bis 1945: Mertensdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Marcinkowo (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1945: Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Marcinkowo (Purda), Dorf im Powiat Olsztyński, bis 1939: Alt Mertinsdorf, 1939 bis 1945 Alt Märtinsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Marcinkowo (Grunwald), Dorf im Powiat Ostródzki, bis 1945: Mertinsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Marcinkowo (Sompolno), Dorf im Powiat Koniński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Marcinkowo (Inowrocław), Dorf im Powiat Inowrocławski
 Marcinkowo (Mogilno), Dorf im Powiat Mogileński

Siehe auch:
 Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Nowe Marcinkowo
 Marcinków